L'appellation Grand Prix d'Allemagne peut faire référence :

 au Grand Prix automobile d'Allemagne, un Grand Prix de Formule 1,
 au Grand Prix moto d'Allemagne, un Grand Prix de vitesse moto,
 au Grand Prix d'Allemagne de combiné nordique, une compétition de combiné nordique qui fut organisée de l'hiver de 2001-2002 à celui de 2006-2007,
 ou au Grand Prix d'Allemagne, une course hippique de trot attelé.

Homonymie